Па́трик Джеймс Ко́улман Макне́йр (; родился 27 апреля 1995 года в Балликлэре), также известный как Па́дди Макне́йр — североирландский футболист английского клуба «Мидлсбро» и сборной Северной Ирландии, выступающий на позициях защитника и полузащитника.

Клубная карьера 
Патрик находился в системе «красных дьяволов» с 2011 года. Дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге 27 сентября 2014 года в матче с «Вест Хэм Юнайтед».

11 августа 2016 года Макнейр вместе с другим молодым игроком «Манчестер Юнайтед» Дональдом Лавом перешёл в «Сандерленд».

После вылета «Сандерленда» в Лигу Один 26 июня 2018 года перешёл в «Мидлсбро», заключив контракт на 4 года. Сумма трансфера составила порядка £5 млн. Дебютировал 7 августа в 2-м туре чемпионата против «Шеффилд Юнайтед» (3:0), выйдя на замену на 71-й минуте вместо Джонни Хоусона.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Северной Ирландии. С 2014 по 2015 год играл за сборную Северной Ирландии до 21 года.

25 марта 2015 года дебютировал в составе основной сборной Северной Ирландии в товарищеском матче против сборной Шотландии на «Хэмпден Парк». 27 мая 2016 года Макнейр принял участие в товарищеской игре против сборной Беларуси, по итогам которой он был признан игроком матча.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте футбольного клуба «Мидлсбро»
 Профиль на сайте Ирландской футбольной ассоциации

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Мидлсбро»